Het Duits kampioenschap veldrijden wordt gehouden sinds 1954. Sinds 2000 wordt er ook om een titel gestreden bij de vrouwen.

Elite

Mannen

Vrouwen

Jeugd

Beloften

Junioren

Zie ook
Duits kampioenschap mountainbike
Duits kampioenschap wielrennen

Externe link 
  Officiële website van de Duitse wielrenbond: Uitslagen vanaf 2018
 Duits Kampioenschap Veldrijden op Cyclocross24.com (vanaf seizoen 1999-2000)
 Uitslagen vanaf 1954 op De Wielersite.netMannen: Elite, Amateurs, Beloften, Junioren, NieuwelingenVrouwen: Elite, Beloften, Junioren, Nieuwelingen.

Nationale kampioenschappen veldrijden
Veldrijden in Duitsland
Veldrijden